Don Garzia de' Medici – figlio di Cosimo I de' Medici
 Don Garzia Toledo – luogotenente della Guerra di Siena, figlio di Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga
 Don Garzia – tragedia di Vittorio Alfieri del 1789